Sierra de Francia puede hacer referencia a:
 Sierra de Francia, agrupación montañosa del Sistema Central, en la península ibérica.
 Sierra de Francia, comarca española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, relacionada con la cadena montañosa anterior.
 Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, espacio natural protegido español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, relacionado con la cadena montañosa anterior.